Ženská čtyřhra Thailand Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže huahinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár rumunský Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová,, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Australanek Arina Rodionovová a Storm Sandersová, který ve finále za hodinu zdolal rakousko-australskou dvojici Barbara Haasová a Ellen Perezová o dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sandersová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rodionovovou to bylo po sérii šesti finálových porážek první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nao Hibinová /  Miju Katová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Wang Ja-fan (semifinále)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)
  Arina Rodionovová /  Storm Sandersová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Thailand Open (Hua Hin)
WTA Tour 2020